Сорос — еврейская фамилия, в переводе означающая корень (). Известные носители:
 Сорос, Джордж (род. 1930) — американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп.
 Сорос, Тивадар (1893—1968) — венгерский и американский адвокат и писатель.

Другое 
  — остров в архипелаге Эхинады.